Bosnië-Herzegovina
 Krivaja (rivier), een rivier in Bosnië-Herzegovina
 Krivaja (Cazin), een plaats in de gemeente Cazin in Bosnië-Herzegovina
 Krivaja (Prijedor), een plaats in de gemeente Prijedor in Bosnië-Herzegovina
 Krivaja (Zavidovići), een plaats in de gemeente Zavidovići in Bosnië-Herzegovina

Kroatië
 Krivaja (Berek), een plaats in de Kroatische gemeente Berek

Servië
 Krivaja (Bačka Topola), een plaats in de Servische gemeente Bačka Topola
 Krivaja (Blace), een plaats in de Servische gemeente Blace
 Krivaja (Šabac), een plaats in de Servische gemeente Šabac
 Krivaja (Sjenica), een plaats in de Servische gemeente Sjenica